Spojení písmen E a N může mít různé významy:

EN 
 Zkratka pro Evropskou normu
 CM-EN – kód ISO 3166-2 pro provincii Extreme North
 Ohrožený taxon
 Zkratka pro vlaky EuroNight

En 
 Jiný název pro řeku Inn

en 
 název písmene N
 angličtina – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy